Cornford steht für:

 Cornford Amplification, Hersteller von Gitarrenverstärkern

Cornford ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Macdonald Cornford (1874–1943), englischer Altphilologe
 Robert Cornford (1940–1983), Arrangeur, Komponist, Musikproduzent, Keyboarder und Pianist im Bereich der Fusion- und Jazzmusik
 Christopher Cornford, deutscher Metallblasinstrumentenbauer
 Christopher Francis Cornford (1917–1993), britischer Schauspieler und Schreiber

Siehe auch:
 Cornforth